Дрейшок:
 Дрейшок Олександр (1818–1869) — німецький піаніст-вітруоз, композитор. Брат скрипаля Раймонда Дрейшока.
 Дрейшок Раймонд (1824–1869) — німецький скрипаль. Брат піаніста Олександра Дрейшока.